Geraldo de Braga —  arcebispo de Braga do século X e o santo mais conhecido como "São Geraldo"
Gerardo Majella —  santo redentorista do século XVIII.

Localidades

Bairros e povoados
São Geraldo (Belo Horizonte)
São Geraldo (Coronel Fabriciano)
São Geraldo (Juiz de Fora)
São Geraldo (Manaus)
São Geraldo (Minas Gerais)
São Geraldo (Pau dos Ferros)
São Geraldo (Porto Alegre)

São Geraldo (Nossa Senhora do Bispo)

Outros
Barão de São Geraldo — título nobliliárquico de Joaquim José Álvares dos Santos Silva
Córrego São Geraldo —  no Brasil
Companhia São Geraldo de Viação —  empresa brasileira de transporte rodoviário

Ver também 

Geraldo